Det här är en lista över galor som anordnats av Professional Fighters League (före detta WSOF).

PFL-Galor

Antal galor per år
2017 – 3
2018 – 11
2019 – 10
2020 – 0
2021 - 6

Referenser

Noter

Externa länkar
PFL – tapology.com
PFL – sherdog.com
PFL:s hemsida – pflmma.com

Professional Fighters League-evenemang